"Hove" pode ser:
 Hove, cidade inglesa
 Hove (Bélgica), município flamengo da província de Antuérpia
 Brighton e Hove, distrito inglês
 Hove Mobile Park, cidade da Dacota do Norte

Desambiguações de topônimos